Вікі Мількович ( 18 грудня 1974, Ніш, СФРЮ) — югославська та сербська співачка.

Біографія

Дискографія
 Loša sreća (1992)
 Hajde, vodi me odavde (1994)
 Svadbe neće biti (1995)
 Tunel (1996)
 Kud puklo da puklo (1997)
 Okrećem ti leđa, tugo (1998)
 Godine (2001)
 Mariš li (2003)
 Mahi, mahi (2005)
 Ovde se ne plače (2009)

Сербські співачки
Виконавці сербською мовою